Sitio de Perpiñán puede referirse a:
Sitio de Perpiñán (1473)
Sitio de Perpiñán (1542)
Sitio de Perpiñán (1642)